Pod Mocnym Aniołem – powieść Jerzego Pilcha, nagrodzona „Nike”
 Pod Mocnym Aniołem – polski film z 2013, w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego, ekranizacja powieści
 Pod Mocnym Aniołem – piosenka śpiewana przez Lecha Dyblika + Trio ze słowami wykonawcy i Jacka Rzehaka oraz muzyką Krzysztofa Niedźwieckiego